Indonesië
 Tanara (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tanara (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied gebied Serang in de provincie Bantam